Jimbe kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jimbe (administrativ by i Indonesien, lat -7,83, long 111,53), Jawa Timur, 
 Desa Jimbe (administrativ by i Indonesien, lat -8,14, long 112,12), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar